Сельское поселение Ботановское — сельское поселение в составе Междуреченского района Вологодской области.
Центр — деревня Игумницево.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 687 человек.

География 
Расположено на юго-западе района. Граничит:
 на северо-востоке со Старосельским и Шейбухтовским сельскими поселениями,
 на юго-востоке с Вохтожским муниципальным образованием Грязовецкого района,
 на юго-западе с Сидоровским и Комьянским муниципальными образованиями Грязовецкого района,
 на западе с Марковским и Подлесным сельскими поселениями Вологодского района,
 на севере с Пригородным и Пельшемским сельскими поселениями Сокольского района.

По территории поселения протекают реки Шингарь, Белый Шингарь, Корбовка, Чернава, Толшма.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Ботановского сельского поселения находились:
 Ботановский сельсовет с центром Игумницево, включавший 27 населённых пунктов (ОКАТО 19 232 804),
 Хожаевский сельсовет с центром Гаврилково, включавший 18 населённых пунктов (ОКАТО 19 232 832).

17 декабря 2001 года была упразднена деревня Аверково Ботановского сельсовета.

1 января 2006 года в составе Междуреченского района были образованы Ботановское и Хожаевское сельские поселения, состоявшие из одноимённых сельсоветов.

8 апреля 2009 года сельские поселения Ботановское и Хожаевское были объединены в Ботановское с центром в деревне Игумницево.

Населённые пункты 
С июля 2020 года в состав сельского поселения входят 40 населённых пунктов, в том числе:
 37 деревень,
 3 села.

Населённый пункт, упразднённый 17.12.2001.

Населённые пункты, упразднённые 23.03.2020.

Примечания 

Муниципальные образования Междуреченского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области